Factoría de Ficción un canal de televisió espanyol
 Federalistes Demòcrates Francòfons, un partit polític belga